Hartenstein může být:

místo nebo stavba

Hartenstein (Sasko) –  město v Sasku
Hartenstein (Bavorsko) –  obec v Bavorsku
Hartenstein (zámek)  – zřícenina zámku, původně hradu ve stejnojmenném městě v zemském okrese Cvikov v Sasku
Hartenstein (Rakousko) –  hrad v Rakousku
Hartenštejn – hrad poblíž Bochova u Karlových Varů
Hartenstein (Slovinsko) – slovinský hrad

příjmení
 Alois Schönburg-Hartenstein (1858–1944), rakouský voják a politik
 Bernhard Hartenstein (1840–1889), německý právník
 Elfi Hartenstein (* 1946), německá spisovatelka
 Gustav Hartenstein (1808–1890), profesor 
 Hannes Hartenstein, profesor 
 Isaiah Hartenstein (* 1998), německý basketbalista
 Karl Hartenstein (1894–1952), misionář
 Klaus Hartenstein (* 1930), německý fotbalista
 Liesel Hartenstein (1928–2013), německá politička
 Paul Hartenstein (1878–1921), německý herec, režisér
 Ralf Hartenstein, německý internista a kardiolog
 Reiner Hartenstein (lékař), německý onkolog
 Reiner Hartenstein (1934–2022), německý informatik
 Volker Hartenstein (* 1943), německý politik
 Wilhelm Hartenstein (1888–1944), německý důstojník